

Завидово — село в Конаковському районі Тверської області.
 Завидово — особливо охоронювана природна територія федерального значення зі статусом національного парку.
 Завидово — комплекс відпочинку на березі Волги в Конаковському районі, принадлежить Головному управлінню дипломатичного корпуса МЗС Росії.
 Завидово — залізнична станція на перегоні Москва—Твер у селищі Новозавидовський.

Завидово — село в Мукачівському районі Закарпатської області.